Grisselgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grisselgrunden (Brändö, Åland), 
 Grisselgrunden, Hangö, Nyland,

Se även
Grisselgrund

Robotskapade Finlandförgreningar